Жерар I:
 Жерар I (ум. 779) — граф Парижа с 753 года.
 Жерар I де Водемон (ок. 1057—1108) — первый граф Водемона.